Marklund ist der Familienname folgender Personen:
 Bror Marklund (1907–1977), schwedischer Bildhauer
 Claes Marklund (* 1951), schwedischer Fußballspieler
 Göran Marklund (* 1975), schwedischer Fußballspieler
 Hanna Marklund (* 1977), schwedische Fußballspielerin
 Liza Marklund (* 1962), schwedische Krimi-Schriftstellerin und Journalistin
 Petra Marklund (* 1984), schwedische Sängerin